Ла Ларга има више значења:

 Ла Ларга (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ларга (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику